een Nederlands burgemeester, zie: Jan Boer (burgemeester);
een Groningstalige dichter, zie: Jan Boer (dichter);
een Leidse cultureel ondernemer, zie Jan Boer (cultureel ondernemer);
een Nederlandse schaker, zie: Jan Boer (schaker).